Коти́ла () — единица измерения объёма у древних римлян и греков. Она составляла половину секстария или 4 хиникса. «Котилами» также назывались древнегреческие вазы, похожие по форме на скифосы.

В современных единицах котила соответствовала объёму от 0,21 до 0,33 л (в зависимости от территории). В котилах чаще измерялся объём жидкости, нежели объём сыпучих веществ.

См. также 
 Древние единицы измерения
 Скифос

Примечания

Ссылки 
 Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства

Сосуды Древней Греции
Единицы измерения объёма
Древние единицы измерения